Чемпионат СССР 1967 года в классе «Б» проходил в два этапа:
 на первом этапе 126 клубов в семи зонах РСФСР определили участников полуфиналов (в этих турнирах также участвовали и клубы Союзных республик, которые определили участников своих полуфиналов), 42 клуба в двух зонах УССР определили участников финального турниров, а 22 клуба Средней Азии и Казахстана разыграли путёвку во вторую группу класса «А»;
 на втором этапе участники полуфиналов РСФСР и Союзных республик определили участников финала РСФСР и Союзных республик, клубы УССР, РСФСР и Союзных Республик в финалах определили победителей.

Зональный этап

1 зона РСФСР 
Три лучших клуба РСФСР — брянское «Динамо», серпуховская «Звезда» и «Знамя труда» из Орехово-Зуево — вышли в полуфиналы РСФСР. Два лучших клуба Союзных республик — гродненский «Неман» и брестский «Спартак» — вышли в полуфиналы Союзных республик. Рязанский «Спартак» получил прямую путевку во вторую группу класса «А».

2 зона РСФСР 
Три лучших клуба РСФСР — ульяновская «Волга», костромской «Спартак» и липецкий «Металлург» — вышли в полуфиналы РСФСР.

* Команда «Нева» начинала сезон под названием «Большевик».

3 зона РСФСР

4 зона РСФСР

5 зона РСФСР

6 зона РСФСР 
Три лучших клуба РСФСР — читинский СКА, киселёвский «Шахтёр» и иркутская «Ангара» — вышли в полуфиналы РСФСР. Лучший клуб Союзных республик — семипалатинский «Цементник» — вышел в полуфинал Союзных республик. Улан-удинская «Селенга» и красноярский «Локомотив» получили путёвки во вторую группу класса «А».

7 зона РСФСР 
Турнир первых мужских команд первенства Москвы.

1 зона УССР 
Три лучших клуба УССР — житомирский «Автомобилист», черкасский «Днепр» и кременчугский «Днепр» — вышли в финал УССР. Севастопольский СКЧФ и криворожский «Кривбасс» получили путёвки во вторую группу класса «А».

2 зона УССР 
Три лучших клуба УССР — северодонецкий «Химик», харьковское «Торпедо» и кадиевский «Шахтёр» — вышли в финал УССР. Херсонский «Локомотив», полтавский «Колос», ждановский «Азовец» и днепропетровская «Сталь» получили путёвки во вторую группу класса «А».

Средняя Азия и Казахстан

Финальный этап

Союзные республики

Полуфинал I Союзных республик 
Проходил в Гродно.

Полуфинал II Союзных республик 
Проходил в Сумгаите.

Финал Союзных республик

РСФСР

Полуфинал I РСФСР 
Проходил в Астрахани.

Полуфинал II РСФСР 
Полуфинал II проходил в Липецке. Два лучших клуба — липецкий «Металлург» и ижевский «Зенит» — вышли в финал РСФСР. Куйбышевский «Металлург» получил путёвку во вторую группу класса «А».

Полуфинал III РСФСР 
Проходил в Ульяновске.

Полуфинал IV РСФСР 
Проходил в Махачкале.

Финал РСФСР 
Проходил в Махачкале.

Финал УССР 
Три лучших клуба — житомирский «Автомобилист», северодонецкий «Химик» и кременчугский «Днепр» — получили путёвки во вторую группу класса «А».

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На wildstat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1967
1967